André Henry (1865-1911) – belgijski kolarz
 André Henry (ur. 1934) – francuski polityk, minister